Памятник «Невинным жертвам Геноцида армян в Османской империи в 1915—1923 гг.» в Израиле-установлен 24 апреля 2020гг, город Петах Тиква, Израиль, автор Давид Галфаян, архитектор Роберт Оганян

Символизм

Цветок незабудки пробившийся из скалы, которыми так богата армянская земля, символизирует неугасаемую память о 1.5 миллионах невинных жертв Геноцида армян невинно убиенных в Османской империи в 1915-1923гг, и память о них будет вечна пока стоят армянские скалы .По скале, из которой пробился цветок, течет вода. Это словно слезы камней что оплакивают память невинных душ погибших в том страшном преступлении

История создания памятника

Мемориал в городе Петах Тиква является первым памятником Геноциду армян установленным в Израиле. После ряда встреч и дискуссий активистами армянской общины города Петах Тиквы в 2015 году был сформирован комитет по организации ряда мероприятий посвященных столетию Геноцида армян организованных в центре страны. Позже этот был переименован в «Комитет по установке памятника Геноциду армян». Данный комитет провел несколько заседаний, и из ряда предложенных проектов был одобрен проект Памятника Геноциду армян работы г-на Давида Галфаяна.15 ноября 2017 г. единогласно было принято решение обратиться в совет по утверждению памятников отдела культуры муниципалитета города Петах-Тиквы от имени автора Давида Галфаяна. 21 декабря 2019 г. совет одобрил эскизы и подтвердили соответствие памятника художественным и архитектурным стандартам города.
Муниципалитет города предоставил место в «Парке общин» (с 2.04.23 года парк переименован в парк имени Шарля Азнавура) города. Далее Комитет по установке памятника Геноциду армян, после нескольких встреч и обсуждений в январе 2018 года принял решение поручить Союзу армян Петах Тиквы «Наири» официальную организацию строительства памятника. Член Союза, архитектор Роберт Оганян и автор памятника, руководитель Армянского культурно-образовательного центра Петах-Тиквы «Ноян Тапан» г-н Давид Галфаян вместе с членами-основателями Союза «Наири» Смбатом Мхитаряном, Артемом Черноморяном, Тиграном Мамаджаняном , Карен Арутюнян, Вячеслав Григорян, Виктор Брейл, Нелли Тарумян и Гаяне Саакян приступили к составлению необходимых документов для подачи в муниципалитет для получения разрешения на строительство. После нескольких встреч с бывшим мэром Петах-Тиквы Ицхаком Браверманом было получено предворителное согласие на строительство. С помощью строителя Эрана Шиллера, консультантов по землеустройству Дорона Ашелла и Левона Сукиасяна архитектор Роберт Оганян разработал и рассчитал проект памятника и представил проект местным властям. На получение разрешений от соответствующих отделов муниципалитета ушло около года. Затем, после новых выборов в органы местного самоуправления, новый мэр Рами Гринберг встретился с членами комитета по строительству памятника и пообещал оказать поддержку проекту и завершить всю необходимую работу в кратчайшие сроки.
16 мая 2019 года года были получены все соответствующие разрешения от мэрии на строительство памятника .После чего комитет по строительству памятника сформировал финансовый совет для сбора средств на строительство в Израиле и за границей . Позже комитетом было принято решение поручит изготовление мемориала компанией «StoneE Services» (директор Карен Петросян, мастер по камню Артавазд Ованнисян). После изготовления, фрагменты мемориала через Грузинский порт в Поти прибыли в Израиль и 27 Января 2020 года после монтажных работ завершили установку памятника .
Официальное открытие Мемориала состоялось 24 Апреля в день памяти жертв Геноцида армян . В открытии приняли участие руководство города Армянского Патриархата Иерусалима и гости со всего ИзраиляСсылки'''

https://www.facebook.com/armenianmemorial.il

https://museum.israrmedia.co.il/2020/12/30/אנדרטה-זו-מוקדשת-לקורבנות-התמימים-של-ר/

https://www.israelahayer.com/իսրայելում-կառուցվել-է-հայոց-ցեղասպա/

https://armenpress.am/rus/news/991206
https://www.radiovan.fm/station/article/39624